World Open 2012 (Haikou World Open) är en rankingturnering i snooker som spelas mellan 27 februari och 4 mars 2012 i Haikou Venue i Haikou, Kina. Det är första gången som turneringen avgörs i Kina, tidigare har den spelats i Skottland och på hösten.

Händelser i samband med turneringen
Marco Fu gjorde ett maximumbreak i sin kvalmatch mot Matthew Selt. Det var hans andra maximumbreak i karriären.

Resultat

Final

Huvudturnering

Wildcard-omgång
De åtta lägst rankade av spelarna som kvalificerade sig för turneringen spelar en extra wild card-omgång mot åtta asiatiska wild cards. Se Wildcard-omgång i huvudturneringen ovan.

Kval
Kvalet spelades i Sheffield, England, 11-14 januari 2012. I kvalet deltog 73 av de 83 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen. Flera spelare valde att inte delta i kvalet eftersom de inte längre har någon möjlighet att samla så mycket rankingpoäng att de får stanna på touren till kommande säsong.

Källor

Referenser

Externa länkar
World Snooker Haikou World Open

2012 i Kina
Snookersäsongen 2011/2012
2012